L è la decima lettera dell'alfabeto italiano.

Abbigliamento 
L nei vestiti indica la taglia Large (Grande).

Biochimica 
Nella codifica degli amminoacidi ordinari, L è l'abbreviazione della leucina.

Fisica 
 l in meccanica quantistica denota il numero quantico orbitale.

Manga 
Elle è un personaggio della serie Death Note.

Ingegneria elettrica 
L è spesso usata come variabile dell'induttanza.

Matematica 
L indica il valore 50 nei numeri romani.
L, una classe di complessità

Metrologia 
l o L è il simbolo SI del litro, l'unità base del volume.
L è anche il simbolo del Lambert, unità di misura non SI della luminanza

Musica 
L – pseudonimo del cantante sudcoreano Kim Myung-soo
L – album di Steve Hillage del 1976
 L – traccia dell'album Amen dei Baustelle del 2008
L – singolo di Ayumi Hamasaki del 2010, dall'album Love Songs
L – singolo di Ariete del 2021, dall'album Specchio

Sport 
 L – nelle statistiche del baseball, sconfitta (loss)

Tassonomia 
L è l'attribuzione standard per Carolus Linnaeus.

Trasporti 
L è la Sigla automobilistica internazionale del Lussemburgo.

Altro 
 L – linguaggio di programmazione
punto L, supposto di essere, nel maschio, una zona particolarmente erogena; similmente al punto G femminile. Il punto L dovrebbe situarsi nella parte esterna del muscolo pubo-coccigeo, ma la sua esistenza non è stata ancora dimostrata da prove scientifiche.

Pagine correlate 
Elle
Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per L.

Altri progetti